Реджи Линч (; род. , Идайна, штат Миннесота, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера 
С 2013 по 2015 годы Линч выступал в NCAA за университет Иллинойса, а с 2016 по 2018 годы за университет Миннесоты. В 2017 году Реджи был признан лучшим защищающимся игроком турнира Big Ten. Последний сезон на студенческом уровне завершился для Линча досрочно, поскольку в феврале 2018 года он был обвинён в домогательствах к женщине.

Профессиональная карьера Линча началась в эстонском «Калеве». В Единой лиге ВТБ статистика Реджи составила 7,0 очка, 4,0 подбора и 1,9 блок-шота за матч.

Сезон 2019/2020 Линч провёл в «Урании», набирая в среднем 11,3 очка, 6,5 подбора и 2,6 блок-шота. По итогам сезона Реджи был признан лучшим защищающимся игроком во втором итальянском дивизионе.

В августе 2020 года Линч перешёл в «Локомотив-Кубань». В 18 матчах Единой лиги ВТБ Реджи набирал 7,7 очка, 3,7 подбора и 1,9 блок-шота.

13 декабря 2020 года, в игре против «Зенита» (96:81), Линч отметился 6 блок-шотами и повторил рекорд сезона 2020/2021 в Единой лиге ВТБ по этому показателю.

В августе 2021 года Линч стал игроком «Ираклиса». В 6 матчах чемпионата Греции Реджи набирал в среднем 12 очков, 5,3 подбора и 3,5 блок-шота. В Кубке Европы ФИБА его статистика составила 14,0 очка, 5,5 подбора и 4,0 блок-шота.

В ноябре 2021 года Линч перешёл в «Наполи».

В марте 2022 года Линч продолжил карьеру в «Ольденбург».

В январе 2023 года Линч подписал контракт с «Ювентусом» (Утена).

Достижения 
  Бронзовый призёр Латвийско-эстонской баскетбольной лиги: 2018/2019
  Чемпион Эстонии: 2019

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки «Миннесота Голден Гоферс» (баскетбол)
Игроки БК «Калев»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Ираклис»
Игроки БК «Наполи»
Игроки БК «Ольденбург»
Игроки БК «Ювентус» Утена